Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1954 se dispute du 2 au .

Jenny Staley remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Angwin.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Loris Nichols et Norma Ellis.

En double mixte, la paire Gwen Thiele et John Hann enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1954
Adelaide